Кла́рксберг () — населённые пункты в США:
 Кларксберг (Западная Виргиния)
 Кларксберг (Индиана)
 Кларксберг (Калифорния) — статистически обособленная местность в округе Йоло, Калифорния
 Кларксберг (Кентукки)
 Кларксберг (Массачусетс)
 Кларксберг (Миссури)
 Кларксберг (Мичиган)
 Кларксберг (Мэриленд)
 Кларксберг (Нью-Джерси)
 Кларксберг (Огайо)
 Кларксберг (Пенсильвания)
 Кларксберг (Теннесси)